Green Stadium – stadion w Izraelu, w Nof ha-Galil
 Green Stadium – stadion w Kenii, w Awendo
 Green Stadium – stadion w Kenii, w Kericho